Heltberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Heltberg (* 1942), dänische Journalistin und Schriftstellerin
 Henrik Anton Heltberg (1806–1873), norwegischer Pädagoge
 Hilde Heltberg (1959–2011), dänische Musikerin
 Janne Heltberg (* 1981), norwegische Schauspielerin
 Kristine Heltberg (1924–2003), dänische Philologin und Hochschullehrerin